Doppelname steht für:
 Doppelname (Nachname), Zusammenfügung zweier Nachnamen
 Doppelname (Vorname), Zusammenfügung zweier Vornamen zu einem neuen

Siehe auch:
 Namensrecht (Regelungen)
 Liste der Gemeinden mit Doppelnamen in Deutschland (Ortsnamen)